

Жасталап — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Жасталап — село, Курмангазинський район, Атирауська область